Sezóna 2012/2013 byla 77. sezónou Americké ligy ledního hokeje. Základní část AHL začala 12. října 2013 a skončila 21. dubna 2013. Playoff začalo 26. dubna 2013 a skončilo 19. června 2013. Vítězem AHL a zisku Calder Cupu se stal tým Grand Rapids Griffins. Nejlepším hráčem playoff se stal český hráč Ondřej Palát z týmu Syracuse Crunch, brankářskou statistiku zase opanoval Kanaďan Brad Thiessen z týmu Wilkes-Barre/Scranton Penguins.

Tabulka základní části 

 Legenda: Z - počet utkání, V - vítězství (v základní hrací době, v prodloužení nebo na sam. nájezdy) = 2 body, P - porážky v základní hrací době = 0 bodů, PP - porážky v prodloužení nebo na samostatné nájezdy = 1 bod, VG - vstřelené góly, IG - inkasované góly, B - body

 Produktivita základní části 

 Kanadské bodování Z = Odehrané zápasy; G = Vstřelené góly; A = Asistence; B = Body; TM = Trestné minuty; POZ = Pozice Nejlepší brankáři (průměr gólů na zápas) Z = Odehrané zápasy; Č = Čas na ledě; OG = Obdržené goly; ČK = Čistá konta; PÚ = Procentuální úspěšnost; POG = Průměr obdržených gólů na zápas Play off 

 Východní konference 
 Čtvrtfinále 
 Providence Bruins – Hershey Bears 3:2 na zápasy (2:5, 4:5, 5:1, 5:4, 3:2)
 Springfield Falcons – Manchester Monarchs 3:1 na zápasy (2:1 PP, 3:2 PP2, 1:2, 4:3 PP)
 Syracuse Crunch – Portland Pirates 3:0 na zápasy (4:3 PP, 4:2, 4:3 PP)
 Binghamton Senators – Wilkes-Barre/Scranton Penguins 0:3 na zápasy (2:3 PP, 2:3, 2:3)

 Semifinále 
 Providence Bruins – Wilkes-Barre/Scranton Penguins 3:4 na zápasy (8:5, 4:2, 2:1 PP, 1:3, 0:4, 1:2 PP, 0:5)
 Springfield Falcons – Syracuse Crunch 0:4 na zápasy (2:5, 3:5, 0:3, 2:5)

 Finále 
 Syracuse Crunch – Wilkes-Barre/Scranton Penguins 4:1 na zápasy (2:4, 3:2, 2:0, 4:2, 7:0)

 Západní konference 
 Čtvrtfinále 
 Texas Stars – Milwaukee Admirals 3:1 na zápasy (3:2 PP, 0:2, 2:0, 2:1)
 Toronto Marlies – Rochester Americans 3:0 na zápasy (6:3, 2:0, 3:2 PP)
 Grand Rapids Griffins – Houston Aeros 3:2 na zápasy (0:3, 3:2, 4:2, 1:4, 7:0)
 Charlotte Checkers – Oklahoma City Barons 2:3 na zápasy (4:3 PP, 2:5, 6:1, 1:8, 2:6)

 Semifinále 
 Texas Stars – Oklahoma City Barons 1:4 na zápasy (1:2 PP, 2:1, 0:4, 3:7, 1:5)
 Toronto Marlies – Grand Rapids Griffins 2:4 na zápasy (0:7, 4:2, 4:5, 1:4, 4:1, 3:4)

 Finále 
 Grand Rapids Griffins – Oklahoma City Barons 4:3 na zápasy (2:1, 2:4, 1:4, 4:0, 3:0, 3:4, 5:4)

 Finále Calder Cupu 
 Syracuse Crunch – Grand Rapids Griffins 2:4 na zápasy (1:3, 4:6, 2:4, 3:2, 5:2, 2:5)

 Produktivita Play off 

 Kanadské bodování Z = Odehrané zápasy; G = Vstřelené góly; A = Asistence; B = Body; TM = Trestné minuty; POZ = Pozice Nejlepší brankáři (průměr gólů na zápas) Z = Odehrané zápasy; Č = Čas na ledě; OG = Obdržené goly; ČK = Čistá konta; PÚ = Procentuální úspěšnost; POG = Průměr obdržených gólů na zápas''

Externí odkazy 
 
  www.theahl.com – oficiální web AHL

Sezóny AHL
Lední hokej v roce 2012
Lední hokej v roce 2013
Sport v USA v roce 2012
Sport v USA v roce 2013
Sport v Kanadě v roce 2012
Sport v Kanadě v roce 2013